La Compagnia dell'Anello – romanzo di J. R. R. Tolkien, parte della trilogia de Il Signore degli Anelli
 Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello – film di Peter Jackson tratto dall'omonimo romanzo
 Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello – videogioco tratto dal film
 Compagnia dell'Anello – gruppo musicale italiano
 Compagnia dell'Anello – compagnia teatrale italiana